Укупна табела свих Европских игара укључује све освајаче медаља на Европским играма од њиховог оснивања 2015. године.

Земље освајача медаља

Земље које нису освајале медаље 
  Албанија (ALB)
  Андора (AND)
  Босна и Херцеговина (BIH)
  Исланд (ISL)
  Лихтенштајн (LIE)
  Луксембург (LUX)
  Малта (MLT)
  Монако (MON)

Види још 
 Укупна табела освојених медаља на Олимпијским играма

Спољашње везе 
 Преглед освојених медаља на Европским играма 2015.

Европске игре